Vertrag von Nizza bezeichnet den
 Friedensvertrag von Nizza von 1538 zwischen Kaiser Karl V. und König Franz I. von Frankreich.
 Vertrag von Nizza aus dem Jahr 2000, einen Vertrag zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften.